El término ecológico hace referencia a:
 Ecología, rama de la biología que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno.
 Agricultura ecológica, sistema de cultivo de una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos sintéticos u organismos genéticamente modificados, logrando obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente de manera sostenible, equilibrada y mantenible.
 Caudal ecológico, agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce del mismo.
 Delito ecológico,  crimen contra el ambiente que es sancionado con penas de prisión gracias a la existencia de legislación ambiental.
 Dimorfismo ecológico.
 Economía ecológica, ciencia de la gestión sostenible o el estudio y valoración de la (in)sostenibilidad.
 Estudio ecológico, tipo de estudio epidemiológico basado en la población como unidad de estudio, en el que falta información sobre la relación en el individuo entre el factor de exposición y la enfermedad en la población en estudio.
 Huella ecológica, indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del planeta.
 Nicho ecológico, posición relacional de una especie o población en un ecosistema.
 Sistema ecológico cerrado, ecosistemas que no intercambian materia con ninguna parte fuera del sistema cerrado.
 Turismo ecológico, estilo del turismo alternativo diferente al turismo tradicional.
 Movimiento ecologista, ideología relacionada con el conservacionismo.
 Actitud ecológica, referido a personas que actúan con cuidado y responsabilidad por la sostenibilidad del planeta y la protección del entorno natural.